Onderdistrict in Indonesië
 Sindangkerta (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap West-Bandung in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Sindangkerta (Cibitung), een plaats in het regentschap Pandeglang in de provincie Bantam
 Sindangkerta (Pagelaran), een plaats in het regentschap Cianjur in de provincie West-Java
 Sindangkerta (Lohbener), een plaats in het regentschap Indramayu in de provincie West-Java
 Sindangkerta (Cipatujah), een plaats in het regentschap Tasikmalaya in de provincie West-Java